Feldkirch peut désigner :

En Autriche 
 Feldkirch, une ville du Vorarlberg ;
 le district de Feldkirch, unité administrative du Vorarlberg.

En France 
 Feldkirch, une commune du Haut-Rhin ;

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme